L'International football cup 1963-1964 est la  de l'International football cup. Elle est disputée par 48 clubs provenant de douze pays européens. Il s'agit de l'Allemagne de l'Est, de l'Allemagne de l'Ouest, de la France, de la Belgique, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Suède, de la Suisse, de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie. Chaque pays envoie quatre équipes à ce tournoi, qui se déroule en deux phases et comprend une phase de poules suivie d'une phase à élimination directe avec premier tour, quarts de finale, demi-finales et finale.

La compétition voit la victoire du Slovnaft Bratislava.

Phase de groupes 
Les équipes sont réparties dans 12 groupes de 4 clubs. La répartition des équipes tient compte de la position géographique des différents pays. Les poules A1 à A4 de la région Ouest regroupent ainsi les clubs français, belges, suisses et italiens, les poules B1 à B4 de la région Centre regroupent les clubs autrichiens, néerlandais, suédois et ouest-allemands tandis que les poules C1 à C4 de la région Est regroupent les clubs allemands de l'Est, polonais, tchécoslovaques et yougoslaves.

Chaque groupe se dispute sous la forme d'un championnat avec rencontres aller-retour. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour le premier tour de la phase à élimination directe.

Région Ouest

Groupe A1 

|}

Groupe A2 

|}

Groupe A3 

|}

Groupe A4 

|}

Région Centre

Groupe B1 

|}

Groupe B2 

|}

Groupe B3 

|}

Groupe B4 

|}

Région Est

Groupe C1 

|}

Groupe C2 

|}

Groupe C3 

|}

Groupe C4 

|}

Phase à élimination directe

Premier tour 
Les vainqueurs ainsi que les deux meilleurs perdants se qualifient pour les quarts de finale.

Tableau final 
Les vainqueurs ainsi que les deux meilleurs perdants du premier tour se rencontrent en quart de finale.
La finale se déroule le  à Vienne. Le Slovnaft Bratislava bat le Polonia Bytom par 1 but à 0 et remporte l'International football cup pour la deuxième fois consécutive.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1963-1964
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1963-1964
 Coupe des villes de foires 1963-1964

Liens externes 
 Intertoto Cup 1963/64, sur rsssf.com
 Intertoto Cup 1963/64, sur mogiel.net

International football cup
Football en 1963
Football en 1964
Football M4